Denyssiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Denyssiwka (Bilohirja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja
 Denyssiwka (Orschyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja
 Denyssiwka (Simferopol), Dorf auf der Krim, Rajon Simferopol

Siehe auch:
 Denissowka

uk:Денисівка#Україна